Мелани дель Пилар Серрано Пе́рес (; 12 октября 1989, Легаспия, Испания) — испанская футболистка, защитник. Выступала за сборную Испании. Завоевав 27 титулов, является самой титулованной футболисткой женской «Барселоны». Является рекордсменкой по количеству игр в составе каталонского клуба.

Достижения 
«Барселона»
 Чемпионка Испании (7): 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Чемпионка Сегунды: 2007/08
 Обладательница Кубка Испании (7): 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019/20, 2020/21
 Обладательница Суперкубка Испании (2): 2019/20, 2021/22
 Победительница Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
 Обладательница Кубка Каталонии (10): 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Примечания 

Футболистки Испании
Игроки женской сборной Испании по футболу
Игроки ЖФК «Барселона»